Kotiw (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Riwne, siehe Kotiw (Riwne)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Bereschany, siehe Kotiw (Bereschany)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Koselez, siehe Kotiw (Koselez)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kiwerzi, siehe Kotiw (Kiwerzi)